Де́довский — топоним:

 Дедовский — хутор в Куюргазинском районе Башкортостана
 Дедовский — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области

См. также 
 Дедовский сельсовет